Robert Schulte ist der Name folgender Personen:

* Robert Schulte (Politiker) (1883–1939), deutscher Politiker
 Robert Schulte-Hemming (* 1957), deutscher Komponist